Вадим Иосифович Биндлер () — советский акробат, чемпион СССР и Европы, абсолютный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР.

Человек, первым в мире выполнивший тройное сальто. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса.

Биография 
Отец Биндлера занимался фехтованием и приобщал к спорту своих детей. Он и привёл Вадима в акробатическую секцию. В 14 лет Вадим Биндлер выполнил норматив мастера спорта СССР. Вскоре после этого начал тренировать выполнение тройного сальто и через два года ему удалось выполнить его на чемпионате Вооружённых сил СССР в Киеве. Это произошло 2 марта 1974 года. После этого он был включён в сборную СССР.

Окончил Минский институт физической культуры. В 1983 году оставил большой спорт. В 1987 году переехал в США, где стал обучать акробатике детей. Среди его воспитанников есть чемпионы и призёры чемпионатов США.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Белорусского университета физической культуры
Чемпионы СССР по акробатике
Чемпионы Европы по спортивной акробатике
Чемпионы мира по спортивной акробатике
Тренеры США
Тренеры по акробатике
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса